Фернандо д’ Альмейда (; 1603 или 1604, Лиссабон — 26 апреля 1660, Томар) — португальский  эпохи барокко. Иезуит.

Биография 
Сын портного. В юности изучал латынь и музыку при Лиссабонском соборе. Учился у известного композитора Дуарте Лобо.

Между 1618 и 1619 годами вступил в орден иезуитов. Постригся в монахи монастыря Божией Матери Света в Карниде. Со временем достиг высоких постов в иезуитской иерархии. В 1656 году стал визитатором.

В 1649 году король Жуан IV приказал ему вернуться в столицу, а затем снова вернуться в Карниде . Известно, что Жуан IV очень ценил творчество д’ Альмейда.

В марте 1659 года был арестован по обвинению в клевете против монастыря. Был подвергнут допросу с пристрастием, на котором предоставил некоторые данные о своей биографии, которые дошли до наших дней о процессе, хранящееся в Национальном а хиве Торре-ду-Томбо. Суд инквизиции признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы, посту на хлебе и воде, потери статуса и уплате судебных издержек. Он также должен был участвовать в шествии на аутодафе в октября того же года, как раскаявшийся грешник, несущий зажжённую свечу в руке.

В результате бесчеловечного обращения в тюрьме умер в апреля 1660 года в монастыре Христа в Томаре. Похоронен в братской могиле без погребальных обрядов.

Творчество 
Некоторые из его работ хранились в Королевской музыкальной библиотеке и были утеряны во время Лиссабонского землетрясения 1755 года. Сохранилась часть рукописей, скопированные между 1735 и 1736 годами в Герцогской библиотеке Пако в Вила-Висоза в их числе, один том in folio в рукописи („Lamentaçôes, responsorios e misereres dos tres officios da IV., V. e VI. feria da semana santa“).

Избранные музыкальные сочинения 
 «Missa ferial»
 «Missa para Domingo de Ramos»
 «Gloria laus»
 «Benedictus Dominus»
 «Miserere mei»
 «Lamentação I para a Quinta-feira Santa»
 «Lamentação I para o Sábado de Aleluia»
 «Responsórios para a Quinta-feira Santa»
 «Responsórios para a Sexta-feira Santa»
 «Responsórios para o Sábado de Aleluia»

Примечания

Ссылки 
 
 Fernando de Almeida
 PROCESSO DE FREI FERNANDO DE ALMEIDA

Иезуиты Португалии
Композиторы XVII века
Композиторы эпохи барокко